Paleonura  — род коллембол из семейства из Neanuridae и надсемейства Neanuroidea (Poduromorpha).

Классификация 
Известно около 50 видов. Встречаются повсеместно, кроме Европы и Северной Азии. Коллемболы рода Paleonura относятся к семейству Neanuridae, к надсемейству Neanuroidea из подотряда Poduromorpha (или отряда).

 Семейство Neanuridae (типовой род — Neanura MacGillivray, 1893)
 Подсемейство Neanurinae Börner, 1901
 Триба Paleonurini
 Род Paleonura

Список видов 

Это один из крупнейших родов семейства:

 Paleonura aberdarensis Cassagnau, 1996

 Paleonura africana Cassagnau, 1996

 Paleonura angustior (Rusek, 1971) Cassagnau, P, 1982:6

 Paleonura anophthalma Cassagnau, 1991

 Paleonura anosyennica Cassagnau, 1996

 Paleonura badaga Cassagnau, P, 1988:28

 Paleonura barbata Cassagnau, P, 1988:30

 Paleonura brasiliensis (Arlé, R, 1960:1960:164) Cassagnau & Oliveira, 1990

 Paleonura carayoni Massoud & Thibaud, 1987

 Paleonura cassagnaui Weiner, WM et Najt, J, 1998:229

 Paleonura coalescens Cassagnau, 1996

 Paleonura colimana Palacios-Vargas, JG et Gómez-Anaya, JA, 1995:96

 Paleonura daniae Palacios-Vargas & Díaz, 1992:158

 Paleonura decorata Cassagnau, P, 1988:31

 Paleonura deharvengi Cassagnau, 1991

 Paleonura dejeani Cassagnau, 1996

 Paleonura dilatata Deharveng, L et Bedos, A, 1993:187

 Paleonura epiphytica Smolis, A et Deharveng, L, 2003:320

 Paleonura formosana (Yosii, 1965) Deharveng, L, 1989:104

 Paleonura friasica Cassagnau & Oliveira, 1990

 Paleonura ganesh Cassagnau, 1991

 Paleonura guadalcanarae (Yosii, 1960) Deharveng & Greenslade P, 1992:738

 Paleonura guae (Yoshii, 1976) Cassagnau, P, 1982:6

 Paleonura gurung Cassagnau, 1991

 Paleonura ili Christiansen, K et Bellinger, P, 1992:88

 Paleonura indrabahadouri Cassagnau, 1991

 Paleonura insularum (Carpenter, 1935) Cassagnau, P, 1982:6

 Paleonura irregularis Cassagnau, 1991

 Paleonura khumbica (Cassagnau, 1971) Cassagnau, P, 1982:6

 Paleonura lamjungensis Cassagnau, 1991

 Paleonura lanna Deharveng, L et Bedos, A, 1993:184

 Paleonura limnophila (Cassagnau & Rapoport, 1962) Cassagnau & Oliveira, 1990

 Paleonura loebli Cassagnau, P, 1988:27

 Paleonura lonavlana (Yosii, 1966) Cassagnau, P, 1982:6

 Paleonura louisi Thibaud & Najt, 1993

 Paleonura macronychia Cassagnau, P, 1988:26

 Paleonura miniseta Massoud & Thibaud, 1987

 Paleonura monochaeta Deharveng, L et Bedos, A, 1993:185

 Paleonura monophthalma (Yosii, 1966) Cassagnau, P, 1982:6

 Paleonura nuda Cassagnau & Oliveira, 1990

 Paleonura paurochaetosa Cassagnau, 1991

 Paleonura pescadorius Palacios-Vargas, JG et Gómez-Anaya, JA, 1995:95

 Paleonura petebellingeri Palacios-Vargas, JG et Simón-Benito, JC, 2007:320

 Paleonura plumosa Cassagnau, 1996

 Paleonura reducta (Yosii, 1966) Cassagnau, P, 1982:6

 Paleonura rosacea (Schött, 1917) Deharveng & Greenslade P, 1992:738

 Paleonura setikholensis Cassagnau, 1991

 Paleonura siva (Yosii, 1966) Cassagnau, P, 1982:6

 Paleonura sp. Najt & Thibaud, 1987

 Paleonura sp. Díaz Azpiazu, M et Palacios-Vargas, JG, 1999:93

 Paleonura spectabilis Cassagnau, P, 1982:7, t.t.

 Paleonura trisetosa Cassagnau, 1991

Литература 
 Hopkin, Stephen P. (1997): The Biology of the Collembola (Springtails): The Most Abundant Insects in the World. Музей естествознания (Лондон). PDF fulltext
 Haaramo, Mikko (2008): Mikko’s Phylogeny Archive — Collembola. Version of 2008-MAR-11. Retrieved 2008-JUL-11.
 Börner, C. 1901. Zur Kenntnis der Apterygoten-Fauna von Bremen und der Nachbardistrikte. Beitrag zu einer Apterygoten-Fauna Mitteleuropas. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen, XVII. Band, Heft 1, Mai 1901, p.1-141.

Примечания

Литература 
 Salmon, J. T. 1964. «An Index to the Collembola, Volume 1», Royal Society of New Zealand, Bulletin No.7, Wellington, p.1-144.

Ссылки 
 Список видов Коллембол
 Paleonura Cassagnau, 1982

Неануриды
Роды коллембол